Volum corpuscular mitjà (del seu nom en anglès Mean Corpuscular Volume), volum mitjà de glòbuls vermells en sang
 Market for Computer & Video Games, revista britànica especialitzada en videojocs
 Merkel cell polyomavirus, oncovirus de la família dels polyomavirus
 Molluscum contagiosum virus, virus de la família dels poxviridae que causa en els humans la malaltia del mol·lusc contagiós